Cornelius, családnév
 Cornelius (Cornelia gens) ókori római nemzetség

 Amerikai Egyesült Államok
 Cornelius (Észak-Dakota)
 Cornelius (Indiana)
 Cornelius (Oregon)